Le Championnat GP2 2013 est la  de ce championnat.

Repères de débuts de saison 

Système de points

Nouveautés
 Le championnat retourne à Abou Dabi pour la finale en support de la Formule 1. Les manches de Valencia et la deuxième course de Bahreïn disparaissent du calendrier.

Engagés

Calendrier de la saison 2013 

Les courses sont disputées en support des Grand Prix Européens et quatre manches asiatiques du Championnat du monde de Formule 1 2013.

Déroulement de la saison et faits marquants du championnat

Classement des pilotes 

Notes :
 † — Pilotes qui n'ont pas terminés la course, mais qui furent classés car ils avaient parcourus plus de 90 % de la distance totale de la course.

Classement des équipes 

Notes :
 † — Pilotes qui n'ont pas terminé la course, mais qui furent classés car ils avaient parcourus plus de 90 % de la distance totale de la course.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Championnat du monde de Formule 1 2013
 Championnat de GP3 Series 2013
 Porsche Supercup 2013
 Formula Renault 3.5 Series 2013

Lien externe 
 

Championnat de GP2 Series
Sport automobile en 2013